Завиру́шка Козло́ва () — вид певчих птиц рода  семейства завирушковых (Prunellidae).

Данный вид встречается в Китае (Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский автономный район, Ганьсу), Сибири и Монголии. Точная численность популяции не известна, хотя вид описан, как достаточно редкий.

Как правило, живут в пустынных и полупустынных областях.

Примечания

Ссылки 

Завирушковые
Животные, описанные в 1887 году
Птицы Азии